De Grand Prix-wegrace van Catalonië 1998 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1998. De race werd verreden op 20 september 1998 op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona, Spanje.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1998
Catalonië